Муртаза — мусульманське ім'я.

 Муртаза (хан) — хан періоду Золотої Орди, старший син Ахмат-хана.
 Муртаза Шерхан — казахський письменник.

Муртаза — присілок, Бавлинський район, Татарстан
 Муртаза — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан